Funck-Brentano ist der Familienname folgender Personen:

 Frantz Funck-Brentano (1862–1947), französischer Autor und Historiker
 Théophile Funck-Brentano (1830–1906), französischer Soziologe mit luxemburgischen Wurzeln